

Люхово — село в гміні Сментово-Ґранічне Староґардського повіту Поморського воєводства
 Люхово — село в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства